Karl Christian Hofmann (* 20. April 1856 in Herborn; † 28. Dezember 1933 in Darmstadt) war ein deutscher Architekt, Baubeamter und Hochschullehrer.

Leben 
Karl Hofmann war ein Sohn des Damastwebers Philipp Ludwig Hofmann und dessen Ehefrau Katharine Jakobine geb. Petry, ein jüngerer Bruder war der Architekt Ludwig Hofmann.

Karl Hofmann studierte an der Berliner Bauakademie und an der Technischen Hochschule Wien. Ab 1885 war er Stadt- und zugleich Dombaumeister in Worms, unter anderem war er dort für die Rettung des Doms, die Stadterweiterung zum Rhein hin und für eine umfangreiche Stadtplanung, die aber nur in Ansätzen umgesetzt wurde, verantwortlich.

Hofmann war ein Anhänger des künstlerischen Städtebaus und von den Arbeiten von Camillo Sitte stark beeinflusst. 1897 legte er einen Bebauungsplan für die Mathildenhöhe in Darmstadt vor. Im gleichen Jahr wurde Hofmann als Professor an die Technische Hochschule Darmstadt berufen; er lehrte dort 30 Jahre bis zu seiner Emeritierung am 30. September 1927 das Fach Baukunst.

Neben seiner Lehrtätigkeit übernahm er gelegentlich stadtplanerische Aufgaben wie die Planung der Arbeiterkolonien Gustavsburg für die MAN (1902), vor allem aber wirkte er als künstlerischer Leiter in der großherzoglich hessischen Bauverwaltung. Ab 1903 war er Mitglied des Denkmalbeirats im Großherzogtum, ab 1906 außerdem Mitglied des Technischen Oberprüfungsamts. Mit Karl Mayreder, Professor für Städtebau an der Technischen Hochschule Wien, einem Studienfreund aus seiner Wiener Zeit, begutachtete er 1905/1907 den Bauregelungsplan für die Altstadt von Salzburg.

1898–1899 sowie 1910–1913 war er Dekan der Abteilung Architektur der Technischen Hochschule Darmstadt.

Er gehörte dem ersten Denkmalrat an, der aufgrund des 1902 im Großherzogtum Hessen erlassenen neuen Denkmalschutzgesetzes, des ersten modernen Denkmalschutzgesetzes in Deutschland, zusammentrat.

Bauten 

 1878–1880: Synagoge in Münster (aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangen)
 1880–1885: mehrere Gebäude als 2. Bauabschnitt der psychiatrischen Klinik in Eichberg
 1886: Gewerbeschule in Worms
 1888: städtisches Krankenhaus in Worms (abgebrochen)
 1889–1890: Wasserturm in Worms
 1891: Neusatz-Schule in Worms
 1892: Nibelungengrotte in Sinn
 1895: Ludwigsdenkmal in Worms (1992 teilrekonstruiert)
 1896: Arbeitersiedlung Kiautschau in Worms
 1897–1900: Ernst-Ludwig-Brücke in Worms (Strombrücke 1945 gesprengt, Nibelungenturm erhalten)
 1898: Doppelwohnhaus in Darmstadt auf der Mathildenhöhe, Nikolaiweg 4/6
 1899: Wohn- und Geschäftshaus Elgert in Darmstadt, an der Stadtkirche
 1899(?): Wohnhaus Henneberg in Darmstadt, Paulusviertel
 1900: Nibelungenschule in Worms (1. Bauabschnitt)
 um 1901: eigenes Wohnhaus in Darmstadt, Paulusviertel, Roquetteweg 53
 1900–1902: Amtsgericht Bensheim, Wilhelmstraße 26
 1902: Oberforstamt in Darmstadt, Paulusviertel, Ohlystraße 75
 1902: Verwaltungsgebäude des Botanischen Gartens in Darmstadt, Schnittspahnstraße
 1903–1905: Amtsgericht Darmstadt, Frankfurter Straße / Bismarckstraße (mit Bauinspektor Wilhelm Thaler)
 1905: Neues Mausoleum als Grablege der großherzoglichen Familie im Park Rosenhöhe in Darmstadt (dem Mausoleum der römischen Kaiserin Galla Placidia in Ravenna nachempfunden)

Ehrungen 
 1898: Ernennung zum Geheimen Oberbaurat
 1921: Ehrendoktorwürde der Technischen Hochschule Hannover (als Dr.-Ing E. h.)
 1922: Ernennung zum Ministerialrat

Literatur 
 Leonhard Kraft: Karl Hofmann. In: Der Baumeister, 2. Jahrgang 1903/1904, Heft 3 (vom Dezember 1903), S. 25–28. (Digitalisat)
 „W.“: Karl Hofmann †. In: Zentralblatt der Bauverwaltung, 54. Jahrgang 1934, Nr. 6 (vom 7. Februar 1934), S. 10 f.
 Christa Wolf, Marianne Viefhaus: Verzeichnis der Hochschullehrer der TH Darmstadt. Kurzbiographien 1836–1945. Verlag des Historischen Vereins für Hessen, Darmstadt 1977, , S. 89.
 Max Guther: Zur Geschichte der Städtebaulehre an deutschen Hochschulen. In: Ulrike Pampe (Red.): Heinz Wetzel und die Geschichte der Städtebaulehre an deutschen Hochschulen. Städtebauliches Institut der Universität Stuttgart, Stuttgart 1982. ()
 Fritz Reuter: Karl Hofmann und „das neue Worms“. Stadtentwicklung und Kommunalbau 1882–1918. (= Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte, Band 91.) Hessische Historische Kommission Darmstadt und Historische Kommission für Hessen, Darmstadt / Marburg (Lahn) 1993, ISBN 3-88443-180-3.
 Fritz Reuter: Der Sprung in die Moderne. Das „Neue Worms“ (1874–1914). In: Gerold Bönnen (Hrsg.): Geschichte der Stadt Worms. 2. Auflage, Theiss, Stuttgart 2015, ISBN 978-3-8062-3158-8, S. 479 ff.

Weblinks 
 
 Karl Hofmann in der Hessischen Biografie

Einzelnachweise 

 
Architekt (Darmstadt)
Person (Worms)
Hochschullehrer (Technische Universität Darmstadt)
Ehrendoktor der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Deutscher
Geboren 1856
Gestorben 1933
Mann